Gerard Jansen (verzetsstrijder)
Gérard Jansen (dammer)